

Geografia
 Cratere Krasnov – cratere lunare

Persone
 Andrej Krasnov – fondista russo
 Pëtr Nikolaevič Krasnov – generale e scrittore russo
 Vladimir Krasnov – velocista russo